Arturo Pablo Ros Murgadas (Vinalesa, Valencia, 10 de junio de 1964) es un profesor, filósofo, teólogo y sacerdote católico español. Ordenado sacerdote en 1993. Durante estos años ha ocupado diversos cargos y ha ejercido como párroco en varios municipios valencianos. En junio de 2016, el papa Francisco lo designó obispo titular de Ursona y auxiliar de Valencia. Recibió la consagración el 3 de septiembre de manos del cardenal Antonio Cañizares.

Biografía

Primeros años y formación 
Proviene de una familia de tradición católica. Su abuelo fue el beato mártir Arturo Ros Montalt, que fue ejecutado en un horno de cal, durante la Guerra Civil Española por pertenecer a Acción Católica; y su tío es el sacerdote Honorato Ros Llopis. 

Cuando era joven asistió al Colegio San Jaime Apóstol de Moncada.

Después de haber trabajado durante un largo periodo en la banca, descubrió su vocación religiosa y eso le llevó a entrar al Seminario Metropolitano de Valencia. Al mismo tiempo, en 1987 hizo los cursos de Filosofía y Teología en la Facultad de Teología «San Vicente Ferrer», que concluyeron en 1993 con un bachillerato en esa misma materia.

Sacerdocio 

Al terminar su formación eclesiástica, el día 29 de junio de ese mismo año fue ordenado sacerdote para la archidiócesis de Valencia, por el entonces arzobispo metropolitano monseñor Agustín García-Gasco Vicente.

Tras su ordenación comenzó su ministerio pastoral, como sacerdote de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Torrente.
Luego desde 1996 hasta el 2000 fue párroco de San Vicente Ferrer y de Nuestra Señora de la Buena Guía; ambas en Valencia.

Además fue asistente-consiliario diocesano del Movimiento Cursillos de Cristiandad (MCC) y al mismo tiempo entre 1998 y 2003 fue miembro del Consejo de Sacerdotes y entre el 2000 y 2005 fue superior del Seminario Mayor en el que había estudiado.
Un año más tarde, en 2006 pasó a ser pastor de Requena y de sus diversas pedanías y desde 2010 al ser confiado por el arzobispo Carlos Osoro Sierra, fue también vicario episcopal de la Vicaria Territorial V (Liria, Requena, Ademuz), así como miembro del Consejo Presbiteral en la archidiócesis valenciana.

Episcopado

Obispo Auxiliar de Valencia 
El 27 de junio de 2016, la Santa Sede anunció públicamente su nombramiento por el papa Francisco como obispo auxiliar de Valencia y obispo titular de la antigua Sede de Ursona ("Osuna, Ursonen(sis) –España-, que tenía como metropolitana a la Archidiocesis de Sevilla"). Con este nombramiento se convierte en el segundo obispo auxiliar de la archidiócesis.

Su consagración episcopal tuvo lugar el sábado 3 de septiembre, en la Catedral de Santa María de Valencia, en una eucaristía presidida por el cardenal-arzobispo metropolitano y principal consagrante monseñor Antonio Cañizares y por sus co-consagrantes, el arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro y el también auxiliar emérito en la sede valenciana, monseñor Esteban Escudero Torres.
Como lema ha escogido la frase: "Properate ad veniam offerre" (en latín)- "Apresuraos a perdonar".

Cabe destacar que dentro de la Conferencia Episcopal Española (CEE), ha sido asignado como nuevo miembro de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, a la cual se incorporó en el mes de noviembre de 2016. En marzo de 2020 es elegido Presidente de la Subcomisión Episcopal de Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal Española.

Referencias

Véase también 
 Archidiócesis de Valencia

Enlaces externos 

 Biografía en Infovaticana
 Noticias en Levante-EMV
 Noticias en farodiroma.it 
 Nombramiento en La Croix 
 Ficha en Gcatholic.org 
 Ficha en catholic-hierarchy.org 
 Información en la Oficina de prensa de la Santa Sede 

Obispos de Valencia
Obispos nombrados por Francisco
Obispos de España
Obispos de España del siglo XXI
Sacerdotes católicos de España del siglo XXI
Sacerdotes católicos de España del siglo XX
Sacerdotes católicos de Valencia
Religiosos de la Comunidad Valenciana
Obispos de la Comunidad Valenciana
Religiosos de la provincia de Valencia
Teólogos católicos
Teólogos de España del siglo XXI
Teólogos de España del siglo XX
Filósofos católicos
Filósofos de España del siglo XXI
Filósofos de España del siglo XX
Grandes Cancilleres
Profesores de España
Alumnado de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir
Nacidos en Vinalesa